CSS Raleigh fue el nombre utilizado por dos buques de la Armada de los Estados Confederados en honor a la ciudad de Raleigh, Carolina del Norte:

El cañonero CSS Raleigh sirvió como nodriza del CSS Virginia durante la Batalla de Hampton Roads.

El ironclad CSS Raleigh patrullaba la zona de Cabo Fear River cerca de Wilmington, Carolina del Norte.

Véase también 
HMS Raleigh
USS Raleigh

Nombres de buques confederados